У́лица Гре́кова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Грекова — улица в Москве.
 Улица Грекова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Грекова — улица в Новосибирске.
 Улица Грекова — улица в Новочеркасске.

Украина 
 Улица Грекова — улица в Донецке.
 Улица Академика Грекова — улица в Киеве.

Белоруссия 
 Улица Грекова — улица в Минске.